Rotteck ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav von Rotteck (1822–1893), deutscher Verwaltungsbeamter, Richter und Parlamentarier

 Joseph von Rotteck (1806–1884), Bürgermeister in Freiburg
 Karl von Rotteck (1775–1840), deutscher Staatsrechtler und Politiker
 Karl von Rotteck junior (1806–1898), Radikaldemokrat und Republikaner in Freiburg

Siehe auch:
 Rotteck-Welckersches Staatslexikon 
 Rotteckdenkmal